

Nom commun 
 Les tourbières d’aapa sont des tourbières filamentaires, typiques de la zone subarctique.

Sigle 
AAPA est un sigle, qui peut désigner :
 l’Association des amis du Petit Anjou, une association qui préserve le patrimoine ferroviaire de l’Anjou ;
 , une institution commerciale réunissant les principales autorités portuaires du continent américain.